Berki Krisztián (1980–2022) labdarúgó, az FTC vezérigazgatója (2007–2010), médiaszemélyiség, valóságshow-szereplő, műsorvezető
 Berki Krisztián (1985) olimpiai bajnok tornász, lólengés-specialista